Мережко, Анатолий:
 Мережко, Анатолий Григорьевич (1921—2018) — участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник.
 Мережко, Анатолий Фёдорович (1940—2008) — доктор биологических наук, профессор.